Утака  — нігерійське прізвище.

Відомі носії:

 Джон Утака (1982) — нігерійський футболіст.
 Пітер Утака (1984) —  нігерійський футболіст, брат Джона Утаки.

Інші значення 
 Утака — позатаксономічна група риб родини Цихлових.
Багатозначні терміни